Gelman ist der Familienname  folgender Personen: 

 Alexander Isaakowitsch Gelman (* 1933), sowjetischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Andrew Gelman, US-amerikanischer Statistiker und Politologe
 Anna Dmitrijewna Gelman (1902–1994), russische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Brett Gelman (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Jacques Gelman (1909–1986), mexikanischer Filmproduzent und Kunstsammler russischer Herkunft
 Juan Gelman (1930–2014), argentinischer Schriftsteller, Journalist und Übersetzer
 Marat Alexandrowitsch Gelman (* 1960), russischer Galerist
 Polina Gelman (1919–2005), sowjetische Bomberpilotin und Politoffizierin
 Rochel Gelman (* 1942), kanadisch-US-amerikanische Psychologin

Siehe auch:
 Gellman
 Gell-Mann